George Browne può riferirisi a:

George Browne (arcivescovo irlandese) (? – 1556), arcivescovo anglicano di Dublino (1536-1564)
Sir George Browne (politico inglese), (?-1661) politico inglese
George Browne (politico irlandese), (1735-1782) politico irlandese
George H. Browne (1818-1885), politico statunitense
George Browne (architetto) (1811-1885), architetto irlandese naturalizzato canadese
George Browne (giocatore di cricket) (1835-1919), giocatore di cricket inglese
Sir George Buckston Browne (1850-1945), urologo inglese
Sir George Washington Browne (1853-1939), architetto scozzese
George Elmer Browne (1871-1946), artista statunitense
George Browne (giocatore di baseball) (1876-1920), giocatore di baseball statunitense
George Browne (1920-2007), vero nome del musicista trinidadiano Young Tiger
George Browne (arcivescovo liberiano) (1933-1993), arcivescovo anglicano liberiano

Pagine correlate 
George Brown (disambigua)